

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 В Ассирии началось правление Синаххериба. Перенесение столицы Ассирии в Ниневию, где началось активное строительство.

Китай 
 8-й год по эре правления луского князя Хуань-гуна.
 Согласно «Чуньцю», в 1 луне, в день цзи-мао, и в 5 луне, в день дин-чоу в Лу были принесены зимние жертвы предкам (то есть не ко времени).
 В 1 луне чжоуский посол Цзя-фу прибыл с визитом в Лу.
 Весной цюйвосцами был уничтожен город И.
 Осенью лусцы воевали с Чжу.
 В 10 луне в Лу был дождь со снегом.
 В 10 луне чжоуский Цзе-гун посетил Лу по дороге в Цзи, где он встречал невесту вана.
 Умер князь Цинь Нин-гун в возрасте 22 лет, похоронен в Я. Его наследником был старший из трёх сыновей: У-гун. Дашучжаны Фо-цзи, Вэй-лэй и Сань-фу отстранили наследника и возвели на престол младшего сына Нин-гуна 5-летнего Чу-цзы, рождённого княжной Ци-цзы из Лу (эра правления 703—698).
 Правитель Чу Сюн-тун объявил себя У-ваном, заключил договор о союзе с суйцами и отвёл войска.

См. также

Примечания